11. mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 27–28 lutego 1982 roku w Innsbrucku, w Austrii. Łyżwiarki startowały na dystansach: 500 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m. Mistrzowski tytuł przypadł reprezentantce NRD Angeli Stahnke. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m i 5000 m. Ze złotego medalu cieszył się Norweg Geir Karlstad. Do biegu na 3000 m/5000 m awansowała tylko najlepsza 16 po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięły udział 33 łyżwiarki i 34 łyżwiarzy (wszyscy sklasyfikowani) z 19 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 DSQ – zdyskwalifikowana, NC – nie zakwalifikowała się

Mężczyźni 
 NC – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na stronie Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim
1982 w sportach zimowych
1982 w Austrii
Łyżwiarstwo szybkie w Austrii
Zawody sportowe w Innsbrucku